L'édition 2007 du tournoi de Valence s'est déroulée du 9 au  et a été jouée sur terre battue.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Nicolás Almagro remporte le tournoi en simple en battant Potito Starace en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Wesley Moodie et Todd Perry s'imposent en finale face à Yves Allegro et Sebastián Prieto. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Valence

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2007
Valence
Sport en Espagne en 2007
Valence